

Patronyme 
Neumann est un patronyme germanique qui signifie littéralement « nouvel homme » Il est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique), c'est le  le plus commun en Allemagne (.

A 
 Abraham Neumann (1873-1942), peintre polonais ;
 Adam Neumann (1979- ), homme d'affaires israélo-américain ; 
 Adolf Neumann-Hofer (1867-1925), homme politique allemand ;
 Alfred Neumann (1895-1952), écrivain allemand ;
 Andrés Neumann (1943-), artiste allemand ;
 Annett Neumann (1970-), cycliste allemande.

B 
 August Wilhelm von Neumann-Cosel (1786-1865), général prussien ;
  ou Bernhard von Neumann (1943-), mathématicien, ingénieur et historien naval britannique ;  
  (1867-1953), chimiste allemand ;  
 Bernhard Neumann (1909-2002), mathématicien allemand, anglais et australien ;  
 Birthe Neumann  (1947-), actrice danoise.

C  
 Carl Neumann (1832-1925), mathématicien allemand ;  
  (1683-1737), chimiste allemand ;  
 Caspar Neumann (1648-1715), pasteur allemand.

D 
 Eduard Neumann (1911-2004), officier allemand de la Luftwaffe ;    
 Elisabeth Neumann-Viertel (1900-1994), actrice autrichienne ;  
 Elisabeth Noelle-Neumann (1916-2010), sociologue, professeure d'université, Mayence ;
 Erich Neumann (1892-1948), homme politique allemand et SS ;
 Erich Neumann (1905-1960), psychologue et écrivain.

F 
 Franz Ernst Neumann (1798-1895), minéralogiste, physicien et mathématicien allemand ;
 Franz Ignaz Michael Neumann (1733-1785), ingénieur, architecte et maître d'œuvre allemand du baroque, rococo et du néoclassique ;
 Franz Leopold Neumann (1900-1954), militant de gauche et politologue germano-américain ;
 Franz Xaver von Neumann-Spallart (1837-1888), économiste et statisticien autrichien ;
 Friedrich-Wilhelm Neumann (1889-1975), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , marque de microphones fondée par l'Allemand du même nom.

G 
 Georges Neumann (1846-1930), vétérinaire français ;
 Gustav Neumann (1838-1881), joueur d'échecs allemand.
 Gustav von Neumann-Cosel (1819-1879), général prussien.

H 
 Hanna Neumann (1914-1971), mathématicienne allemande ;
 Hannah Neumann (1984-), femme politique allemande ;
 Hans Neumann (1898-1960), affichiste, lithographe et publicitaire autrichien ;
 Hans Joachim Neumann (1952-), chanteur allemand ;
 Harry Neumann (1891-1971), directeur de la photographie américain ;
 Heinrich Neumann (1814-1884), psychiatre légal allemand.

J 
 Jean Népomucène Neumann (1811-1860), saint américain ;
 Joachim Neumann (1650-1680), pasteur, poète et musicien allemand ;
 Johann Balthasar Neumann (1687-1753), architecte germanique ;
 Johannes Neumann (1817-1886), homme politique prussien ;
 John Neumann (1811-1860), le premier saint catholique américain ;
 Johnny Neumann (1951-2019), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 John von Neumann (1903-1957), mathématicien américain d'origine hongroise, pionnier de l'informatique ;
 a contribué à l'architecture de von Neumann, en informatique
 Conférence von Neumann
 Prix de théorie John-von-Neumann
 Prix John von Neumann
 Jörg Neumann (1941-), athlète allemand ;
 Joseph Neumann, (1648-1732), missionnaire jésuite en Nouvelle-Espagne
  (1800-1858), horticulteur au Jardin des plantes de Paris
 Julius Joseph Neumann (1836 - 1895), prêtre lorrain, député au Reichstag

K  
 Klaus Neumann (1942-), athlète allemand ;
 .

L 
 Laurent Neumann (1964-), journaliste français ;
 Lotte Neumann (1896-1977), actrice, scénariste et productrice de film allemande ;
  (1827-1903), horticulteur au Jardin des plantes ;
 Louis Georges Neumann (1846-1930), vétérinaire français.

M  
 Margarete Buber-Neumann (1901-1989), écrivaine et journaliste allemande ;
 Max Neumann (1885-1973) (1885-1973), peintre allemand ;
 Max Neumann (1949-), peintre allemand ;
 Max Neumann (1995-), triathlète australien ;
 Monika Dethier-Neumann (1960- ) est une femme politique belge.

N 
  ;
 Peter Neumann (1940-2020), mathématicien britannique.

O 
 Oskar Neumann (1867-1946), ornithologue allemand.
 Otto Neumann (1902-1990), athlète allemand spécialiste du 400 mètres.

P 
 Philipp Neumann (né en 1992), joueur allemand de basket-ball.

R 
 Robert Neumann (1897-1975), écrivain autro-britannique ;
 Rebekah Neumann (1978-), femme d'affaires américaine ;
 Robin Neumann (née en 1997), nageuse néerlandaise ;
  (1868-1952), bactériologiste allemand.

S 
 Sigmund Neumann (1904-1962), politologue américain d'origine allemande ;
 Stan Neumann (1949-), réalisateur français.

T 
 Thérèse Neumann (1898-1962), mystique catholique allemande.

V 
 Václav Neumann (1920-1995), chef d'orchestre tchèque ;
 Verena Neumann (2000-),  joueuse allemande de hockey sur gazon ;
  (1933-2004), mathématicien mexicain.

W  
 Walter Neumann-Silkow (1894-1941), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Werner Neumann (1905-1991), musicologue allemand

Informatique 
 Architecture de von Neumann ;
 .

Mathématiques 
 Algèbre de von Neumann ;
 Condition aux limites de Neumann ;
 Conjecture de Hanna Neumann ;
 Extension HNN (Higman, B. Neumann, H. Neumann) ;
 Série de Neumann ;
 .

Entreprises 
 Neumann Kaffee Gruppe.

Liens externes 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand